Ндику — кенийская фамилия.

Известные носители 
 Ндику, Джонатан — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Ндику, Калеб (род. 1992) — кенийский бегун на средние дистанции.